Игаль Алон (; урожд. Пайкович, , Кфар Тавор, Палестина — , Гиносар, Израиль) — государственный и военный деятель Израиля. Занимал пост министра труда, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел.

Биография

Детские и юношеские годы 
Родился в мошаве́ Кфар Тавор в Галилее. Его отец — Реувен Иосиф Пайкович (род. 1876, Гродно) — один из основателей Мошава Кфар Тавор. В 1882 году семья переселилась в Палестину. Вначале они жили около Цфата, а в 1909 году в поселение Кфар-Тавор.
В 1931—1937 гг. Игаль учился в сельскохозяйственной школе «Кадури», где был активным членом спортивного движения «Макаби цаир». В 1937 году Игаль окончил сельскохозяйственную школу Кадури и вступил в киббуц Гиносар на северо-западном берегу Кинерета.

В подпольной организации «Хагана», командир «Пальмаха» 
В 1936 году вступил в еврейскую подпольную организацию «Хагана» под командованием Ицхака Саде, учился там на курсах командиров.
В 1941 году стал одним из основателей ударных отрядов «Хаганы» — «Пальмаха», в 1943 году был назначен заместителем командира «Пальмаха», а в 1945 году возглавил «Пальмах». В эти годы создал диверсионно-разведывательное подразделение, которое в тесном контакте с британской армией занималось разведкой на территории вишистской Сирии и в Ливане.

В боях за независимость Израиля 
Во время Войны за независимость 1948 года, когда возглавляемый им Пальмах стал основой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Алон занимался созданием бригад и первая из созданных им бригад получила название «Ифтах» (оно составлено из начальных букв слов «Игаль Пайкович Тель-Хай»). Под его командованием она приняла участие в боях с сирийскими и ливанскими войсками и «палестинской армией спасения». Бригаде удалось вытеснить врага из восточного района Верхней Галилеи. Эта операция вошла в историю Войны за независимость под названием «Ифтах».
Затем под руководством И. Алона были освобождены города Рамле и Лод. Алон руководил также операцией «Мивца Дани», когда войска Израиля сумели разбить Иорданский легион, который двигался к Тель-Авиву, тем самым был создан коридор Латрун-Иерусалим. Затем он командовал третьим фронтом в южном направлении и под командованием Игаля Алона наступавшая с юга египетская армия была оттеснена от города Беэр-Шевы.
Одному первых в Израиле, ему в 1948 году было присвоено звание генерал-майора. В этом же году он сменил подпольное имя Ифтах Хагилади на Алон (Дуб).

Депутат Кнессета, министр ряда министерств, заместитель премьер-министра 
После войны завершил образование в Еврейском университете и занялся политикой. В 1954 году он стал одним из лидеров партии «Ахдут ха-Авода», в 1955 году был избран в Кнессет.

В 1960 году отправился учиться в Оксфордский университет, где провёл 2 года.

Работал министром труда, на этом посту сумел провести ряд важных реформ. В 1968 году Алон стал заместителем премьер министра, в 1969 году также министром образования и культуры. В 1974—1977 годах Игаль Алон занимал пост министра иностранных дел оставаясь одновременно заместителем премьер-министра. С 26 февраля по 17 марта 1969 г. Игаль Алон исполнял обязанности премьер-министра Израиля.
Автор трудов по истории Войны за Независимость.

29 февраля 1980 года Игаль Алон скончался от инфаркта, похоронен в кибуце Гиносар.

Память 
Именем Игаля Алона в Израиле названы улицы, парки, школы. В кибуце Гиносар создан музей Игаля Алона.

Библиография 
 Битвы Пальмаха" (1966)
 Песчанная завеса" (1968)
 План Алона"/ соавт. Ерухам Коэн (1972)
 Дом моего отца" (1976)
 Арабо-израильские войны: Хагана" / соавт. : Х. Герцог (2004).

Примечания

Ссылки 
 Игаль Алон на сайте Кнессета.
 Игаль Алон (1918—1980) на сайте Сохнут.
 Эфраим Ганор. Игаль Алон. Всё могло бы сложиться иначе…

Политики XX века
Социалисты Израиля
Бойцы «Пальмаха»
Депутаты кнессета от партии Ахдут ха-Авода
Депутаты кнессета от партии «Авода»
Депутаты кнессета III созыва
Депутаты кнессета IV созыва
Депутаты кнессета V созыва
Депутаты кнессета VI созыва
Депутаты кнессета VII созыва
Депутаты кнессета VIII созыва
Депутаты кнессета IX созыва
Участники Арабо-израильской войны 1947—1949 годов
Генерал-майоры (Израиль)